Kreutbach und Kreuthbach sind Gewässernamen:
 Kreutbach (Ammersee), westlicher Zufluss des Ammersees bei Holzhausen am Ammersee, Gemeinde Utting am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Kreutbach, anderer Name des Greutbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler gegenüber Unterscheffach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kreuthbach, rechter Zufluss der Altmühl bei Frommetsfelden, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Greutbach
 Kreutgraben